Парламентские выборы в Сальвадоре проходили в марте 1954 года. Как и на предыдущих выборах 1952 года Революционная партия демократической унификации вновь была единственная партия, участвовавшая в выборах и получила все места парламента, поскольку оппозиционная Партия обновлённого действия бойкотировала выборы, объявив их несправедливыми.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1954. New York, 1955. 
Benítez Manaut, Raúl. 1990. "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas." Secuencia 17:71-92 (mayo-agosto de 1990).
Institute for the Comparative Study of Political Systems. 1967. El Salvador election factbook, March 5, 1967. Washington: Institute for the Comparative Study of Political Systems.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1954 год в Сальвадоре